Namanyere ist die Hauptstadt des Distriktes Nkasi in der tansanischen Region Rukwa.

Geografie

Lage 
Namanyere liegt im Westen von Tansania auf dem Fipa-Plateau zwischen dem Tanganjikasee im Westen und dem Rukwasee im Osten in einer Höhe von rund 1500 Meter über dem Meer.

Klima 
Das Klima in Namanyere ist tropisch, Aw nach der effektiven Klimaklassifikation. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 20,7 Grad Celsius. Von den 1444 Millimeter jährlichem Regen fällt der Großteil in den Monaten November bis April.

Bevölkerung 
Die Einwohnerzahl stieg von 15.638 bei der Volkszählung 2002 auf 38.362 im Jahr 2012.

Infrastruktur 

 Bildung: Das St. Bakhita Health Training Institute ist eine Ausbildungsstätte für Gesundheitsberufe.
 Gesundheit: In der Stadt gibt es ein Krankenhaus mit 150 Betten.
 Straße: Durch Namanyere verläuft die asphaltierte Verbindungsstraße von Sumbawanga nach Katavi.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika